Dissociatif peut désigner :
 des psychédéliques aux propriétés dissociatives, en particulier les substances antagonistes du récepteur NMDA. 
 en psychiatrie, un état dissociatif est un trouble de la personnalité borderline
 Les dissociatifs sont une classe de médicaments psychotropes.